Kis hőscincér
Nagy hőscincér